Delta Tauri pode se referir a:
 Delta1 Tauri ou 61 Tauri - é uma estrela na direção da constelação de Taurus. 
 Delta2 Tauri ou 64 Tauri - é uma estrela na direção da constelação de Taurus. 
 Delta3 Tauri ou 68 Tauri - é uma estrela na direção da constelação de Taurus.

Sistemas estelares triplos